Markatal (færøsk) betegner antallet af merkur (ental mørk) i landbruget på Færøerne.

En mørk som jordmål er ikke et flademål, men et udbyttemål. Det opdeles sådan:
 1 mørk = 16 gyllin = 320 skinn. 

Færøerne samlede markatal udgør 2367-06-16, der læses: 2.367 merkur (mk.), 6 gyllin (gl.) og 16 skinn (sk.), hvilket altså er et udtryk for størrelsen af udbyttet af landbrugsjorden.

Det mindste areal for én mørk er 0,14 km² i Koltur, mens det største er 1,98 km² i Norðtoftir. Enhver markatalsbygd har et fast mål for, hvor stor en mørk er. Derfor er alt landbrugsjord i Koltur opdelt i merkur à 0,14 km², osv. Gennemsnitligt for alle øerne svarer 1 mk. til 0,64 km².

Markatal for Færøerne

Markatalsbygder 
En markatalsbygd er et bebygget område. Nogle bygder på Færøerne regnes ikke som selvstændige markatalsbygder, fordi de hører til en af de nedennævnte bygder. F.eks. hører Tvøroyri til Trongisvágur, selvom Tvøroyri er større som by. Det har historiske grunde. Men på anden side er bygden Tróngisvágur del af kommunen Tvøroyri. 

Bemærk, at i tabellen opdukker også de forladte bygder Skálatoftir (1914), Skarð (1919) og Múli (2002).

(fra december 2004)

Ekstern henvisning 
 Matrikul.fo 

Færøsk landbrug